Gminy w USA:
 Little Blue (ang. Little Blue Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Washington
 Little Blue (ang. Little Blue Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Adams